Иван Маркелов:
 Маркелов, Иван Александрович (род. 1988) — российский футболист, нападающий. 
 Маркелов, Иван Алексеевич (1917—1990) — заместитель председателя КГБ СССР в 1983—1989, генерал-полковник.
 Маркелов, Иван Петрович (1892—1947) — советский прозаик и журналист, писавший под псевдонимом И. Недолин.